FVD steht als Abkürzung für:

 Forward Versatile Disc, taiwanesisches DVD-Format, siehe HD-FVD
 Flugtechnischer Verein Dresden (auch F.V.D.), deutscher Segelflugzeughersteller
 Freie Vogtländer Deutschlands, eine Vereinigung von Wandergesellen
 FV-Dosto - Fernverkehr Doppelstocktriebzug der SBB, siehe RABe 502

FvD steht als Abkürzung für:
 Forum voor Democratie, niederländische politische Partei

Abkürzung